Frankfurter steht für:

 Einwohner von Frankfurt am Main
 Einwohner von Frankfurt (Oder)
 Der Frankfurter, Alternativbezeichnung der Theologia deutsch, eine deutschsprachige mystische Schrift des 14. Jahrhunderts
 Der Frankfurter, Bezeichnung des Rabbiners Israel von Stolin (1868–1921) in chassidischen Schriften

Würstchen:
 Frankfurter Rindswurst
 Frankfurter Würstchen
 Frankfurter Würstel, österreichisch für Wiener Würstchen

Zeitungen:
 Frankfurter Allgemeine Zeitung (kurz auch FAZ)
 Frankfurter Rundschau (kurz auch FR)
 Frankfurter Zeitung

Personen:
 David Frankfurter (1909–1982), Attentäter
 David Frankfurter (Religionswissenschaftler), Professor für Religionswissenschaft an der Boston University
 Felix Frankfurter (1882–1965),  US-amerikanischer Jurist
 Jean Frankfurter (* 1948 als Erich Ließmann), deutscher Komponist und Produzent
 Moritz Frankfurter (1875–1941), ungarisch-jugoslawischer Rabbiner
 Naphtali Frankfurter (1810–1866), deutscher jüdischer Theologe
 Oskar Frankfurter (1852–1922), deutscher Sprachwissenschaftler und Thaiist
 Philipp Frankfurter (1450–1511), Dichter
 Richard Frankfurter (1873–1953), deutscher Politiker (DDP)

Siehe auch: